Världsmästerskapet i bandy för herrar 2019 genomfördes i Västra Götalands län, Sverige. 

Ursprungligen var det annars tänkt att arrangeras i Irkutsk oblast, Ryssland. Men sedan det, i augusti 2017 framkommit att den planerade hallen riskerade att inte bli klar i tid beslutades det att Vänersborg tog över båda divisionerna, med Borås, Bohus och Trollhättan som kompletterande spelorter i A-divisionen och Trollhätten som andraort i B-divisionen.

FIB har numera som ett krav att huvudarenan i Division A ska vara en hall.

Storbritannien och Schweiz debuterade i mästerskapet. Både Schweiz och England deltog i Europamästerskapet i bandy 1913 men sporten dog sedan ut i dessa länder och har återupptagits först på senare år.

Somalia inkom försent med sin anmälan och såg ut att missa VM för första gången sedan 2014, men efter att Mongoliet dragit sig ur så accepterade FIB att Somalia övertog deras plats.

Kvalificerade nationer 
Totalt deltog tjugo nationer i 2019 års mästerskap.

A-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Bandysäsongen 2018/2019
2019
Internationella bandytävlingar i Sverige
Sport i Sverige 2019